La liste de gares au Viêt Nam est une liste de gares ferroviaires située sur le territoire du Viet Nam.

Liste des gares

 Gare de Dalat
 Gare de Da Nang

 Gare de Dieu Tri

 Gare de Dong Hoi

 Gare de Haïphong
 Gare de Hanoï
 Gare de Hué
 

Gare de Lao Cai

 Gare de Nam Dinh
 Gare de Nha Trang

 Gare de Saïgon

Voir aussi

Articles connexes 
 Transport ferroviaire au Việt Nam

Liens externes 
  Site officiel
 Lignes

Vietnam
Gares